Олександрівський район — адміністративно-територіальна одиниця м. Запоріжжя;
 Олександрівський район — адміністративно-територіальна одиниця Донецької області;
 Олександрівський район — адміністративно-територіальна одиниця Кіровоградської області
 Олександрівський район — адміністративно-територіальна одиниця Ставропольського краю.